Irling ist der Ortsname von:

 Irling (Altenmarkt a.d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irling (Pfatter), Ortsteil der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Irling (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Irling (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern